Béthune et Bethune est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponymes 

 Béthune, commune française du Pas-de-Calais ;
 Bethune, ville de Caroline du Sud, aux États-Unis ;
 Bethune, ville du Colorado, aux États-Unis;
 Bethune, ville de la Saskatchewan, au Canada.
Par ailleurs,
 le faubourg de Béthune est un quartier de la ville de Lille;
 le quai de Béthune est un quai de la ville de Paris, aux nombreux hôtels particuliers classés monuments historiques.

Hydronymes 
 la Béthune, rivière de Normandie, affluent de l'Arques.
 Rivière Béthune, un affluent de la rivière Camachigama, coulant dans Senneterre (ville), dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.

Patronyme 

 Ade Bethune (1914-2002), artiste liturgique catholique belgo-américaine ;
 (1852-1947), marchand canadien, ancien maire de Vancouver ;
 Armand Joseph de Béthune (1738-1800), général de division français ;
 Auguste Stiévenart-Béthune (1817-1892), homme politique français ;
 Conon de Béthune (1150-1220), trouvère ;
 Gaston Béthune (1857-1897), peintre français ;
 (1941-), ancien président américain de Continental Airlines ;
 Jean-Baptiste Bethune (1821-1894), architecte belge ;
 Louise Blanchard Bethune (1856-1913), architecte américaine ;
 Mary McLeod Bethune (1875-1955), éducatrice et figure de la défense des droits civiques des Noirs aux États-Unis ;
 Maximilien de Béthune (1559-1641), duc de Sully, ministre de Henri IV ;
 Norman Bethune (1890-1939), médecin canadien ;
 Patrick Béthune (1956-2017), acteur français ;
 Philippe de Béthune (1565-1649), diplomate français ;
 Sabine de Bethune (1958-), femme politique belge ;
 (1945-2012), actrice américaine.

 La famille (éteinte) de la noblesse française de Béthune (ducs de Sully, ducs de Charost etc.)
 La famille subsistante de la noblesse française et belge de Béthune, princes d'Hesdigneul (olim "Desplanques", titre de prince du Saint-Empire en 1781, reconnu en France en 1781 et en Belgique en 1932).
 La  famille subsistante de la noblesse belge de Bethune (olim "Bethune", anoblie en 1845, barons en 1855).

Bateau 
 Le Béthune, un bâtiment de ligne français construit dans les années 1920.

Patronyme belge
Patronyme français
Toponymie française
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie d'hydronyme